Вальдбрайтбах () — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц. 

Входит в состав района Нойвид. Подчиняется управлению Вальдбрайтбах.  Население составляет 1850 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 6,39 км². Официальный код  —  07 1 38 076.

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Рейнланд-Пфальца